Moussa Traoré (president) (1936-2020), president van Mali van 1968 tot 1991
 Moussa Badoulaye Traoré (1947), Malinees politicus en oppositievoerder tegen het militaire regime
 Moussa Traoré (voetballer, 1952), Malinees voetballer
 Moussa Traoré (voetballer, 1971), Ivoriaans voetballer
 Moussa Traore (voetballer, 1982), Guinees voetballer
 Moussa Traoré (voetballer, 1990), Ivoriaans voetballer
 Moussa Traoré (voetballer, 2006), Malinees voetballer
 Moussa Traoré, Mauritanisch voetballer

Zie ook 
 Moussa Touré (musicus), Malinees musicus
 Moussa Touré (regisseur), Malinees regisseur